Шадринцево — село в Тальменском районе Алтайского края. Административный центр Шадринцевского сельсовета.

География 
Стоит на реке Осиновка.

История 
Основано в 1710-х годах, потомками Степана Шадринца (около 1640 года рождения)

В 1928 году состояло из 303 хозяйств. В административном отношении являлось центром Шадринцевского сельсовета Тальменского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав

В 1928 году основное население — русские.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 82 %.

Инфраструктура 
Основа экономики — сельское хозяйство.

Транспорт 
Через село проходит автомобильная дорога регионального значения «Тальменка — Залесово» (идентификационный номер 01 ОП РЗ 01К-52).

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района